Kuczbork-Osada est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kuczbork-Osada, dans le powiat de Żyrardów
 du village de Kuczbork-Osada, chef-lieu de cette gmina